El término zapatero puede referirse a: 

 cualquier cosa perteneciente o relativa a los zapatos;
 la profesión de zapatero, consistente en fabricar, arreglar o vender zapatos;
 el mueble zapatero, un mueble para guardar zapatos.

Personas 
 José Luis Rodríguez Zapatero (1960-), presidente del Gobierno de España (2004-2011);
 Virgilio Zapatero Gómez (1946-), ministro español de Relaciones con las Cortes (1986-1993);
 Luis Arroyo Zapatero (1951-), rector español de la Universidad de Castilla-La Mancha (1988-2003);
 Ismael Piñera Zapatero (1977-), futbolista español;
 Carlos Arroyo Zapatero (1964-), arquitecto español;
 Gonzalo Ruiz Zapatero (1954-), catedrático español en Prehistoria;
 Teódoto el Curtidor (finales del ), escritor cristiano de Bizancio;
 Simón el Zapatero ( - ), discípulo directo de Sócrates.

Flora 
 Hieronyma alchorneoides, especie de la familia de las Phyllanthaceae, originaria del sureste de México y América tropical;
 Taraxacum officinale, especie de planta con flor de la familia de las asteráceas, extendida en todos los continentes.

Fauna 
 nombre vulgar de los insectos de la familia Gerridae;
 nombre del insecto acuático Gerris lacustris;
 nombre por el que se conoce en algunos lugares al insecto terrestre Pyrrhocoris apterus;
 nombre común del pez marino Brama brama, también conocido como palometa, japuta o castañola.

Topónimos 
 Distrito de Zapatero, un distrito peruano;
 Pico Zapatero, en España.

Enlaces externos